Mälarpirater kan syfta på:

 Mälarpirater (bok) – en bok av Sigfrid Siwertz som kom ut 1911
 Mälarpirater (film, 1923) – en filmatisering av boken
 Mälarpirater (film, 1959) – en filmatisering av boken
 Mälarpirater (film, 1987) – en filmatisering av boken